A avenida Waldir Soeiro Emrich (anteriormente denominada Via do Minério) é uma avenida da região do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Cruza com o Anel Rodoviário e a avenida Olinto Meireles.

Avenidas de Belo Horizonte